Miramar puede referirse a:

 música:
 Grupo Miramar, grupo musical de México;

 arquitectura:
 Castillo de Miramar, castillo de Trieste, Italia;
 Miramar, tipo de construcción valenciana;

 deporte:
 Miramar Rangers, club de fútbol de Nueva Zelanda;
 Club Sportivo Miramar Misiones, institución deportiva uruguaya;
 Miramar Basket Ball Club, Uruguay

 transporte:
 Estación Miramar, estación del ferrocarril en Miramar, Argentina;
 Estación Miramar, estación del metro de Valparaíso, Chile;
 Estación de Miramar, estación del teleférico del puerto en Barcelona, España;

 localidades, barrios y divisiones administrativas:
 Argentina:
 Miramar, ciudad de la Provincia de Buenos Aires;
 Miramar, localidad de la Provincia de Córdoba;
 Costa Rica:
 Miramar, localidad de Puntarenas;
 Cuba:
 Miramar, localidad de Ciudad de la Habana;
 España:
 Miramar, playa de Ceuta;
 Miramar, barrio de Málaga;
 Miramar, barrio de Santa Cruz de Tenerife;
 Miramar, municipio de Valencia;
 Miramar, jardines de Barcelona;
 Estados Unidos:
 Miramar, distrito del condado de San Mateo, California;
 Miramar, barrio de San Diego, California;
 Miramar, distrito de Broward, Florida;
 México:
  Miramar, localidad de Tamaulipas;
  Miramar, playa de Guaymas, en el estado de Sonora;
 Nueva Zelanda:
 Miramar, barrio de Wellington;
 Panamá:
 Miramar, corregimiento de Bocas del Toro;
 Miramar, corregimiento de Colón;
 Puerto Rico:
 Miramar, barrio de San Juan;
 República Domincana:
 Miramar, sector del Distrito Nacional;
 Uruguay:
 Miramar, localidad del departamento de Maldonado;
 Miramar, zona del barrio de Carrasco, Montevideo;
 Perú:
Miramar,playa del distrito de Ancón en el departamento de Lima

 literatura:
 Miramar, novela de Naguib Mahfuz;
 Miramar, pseudónimo del periodista español Enrique Casal.